Cestius peut désigner :
 Gaius Cestius Gallus, consul romain
 la pyramide de Cestius à Rome
 le pont Cestius à Rome.